Le nom de Thomas Cooper peut faire référence à :
 Thomas Cooper (1517–1594), évêque de Winchester,
 Thomas Cooper (1759–1840), théoricien de la politique,
 Thomas Cooper (1764–1829), membre du Congrès des États-Unis,
 Thomas Cooper (1805–1892), poète anglais.